Casole peut désigner:
 Casole Bruzio, commune de la province de Cosenza, dans la région de Calabre, en Italie ;
 Casole d'Elsa, commune italienne de la province de Sienne dans la région Toscane en Italie ;

Voir aussi  

 Cassole